Az 1993-as női kézilabda-világbajnokság a 11. volt a női világbajnokságok történetében. Norvégiában játszották 1993. november 24-től december 5-éig. A világbajnokságon 16 csapat vett részt. A tornát Németország nyerte, a magyar válogatott a hetedik helyen végzett.

A magyar csapat

A világbajnokságra nevezett keret:

 Szövetségi kapitány: Laurencz László
 Edző:
 Csapatorvos:
 Gyúró:

Lebonyolítás 
A 16 csapatot négy darab 4 csapatos csoportba osztották. A csoportokban körmérkőzést játszottak a csapatok. A csoportokból az első három helyezett jutott a középdöntőbe, az egymás elleni eredményeket magukkal vitték. A csoportkör negyedik helyezettjei a 13–16. helyért mérkőztek egy külön csoportban.

A középdöntőben a 12 csapat 2 darab 6 csapatos csoportot alkotott, ahol újabb körmékőzéseket játszottak. A középdöntő két csoportjának azonos helyén végző válogatottak játszottak egymással helyosztó mérkőzéseket.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntő

1. csoport

2. csoport

Helyosztók

A 13–16. helyért

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1993-as férfi kézilabda-világbajnokság

Világbajnokság N
Női kézilabda-világbajnokságok